Gamones kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gamones (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Gamones (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar